China Resources Building peut désigner les bâtiments :
 China Resources Building à Hong Kong, construit en 1983 ;
 China Resources Building à Pékin, construit en 1999 ;
 China Resources Building à Shenzhen (5001 Shennan Road East), construit en 2005 ;
 China Resources Building à Shenyang, construit en 2011 ;
 China Resources Building à Chengdu, construit en 2012 ;
 China Resources Building à Chongqing, construit en 2016.

Voir aussi 
 China Resources Headquarters
 China Resources Center

Références